Hermandad del Ecce Homo puede hacer referencia a:

 La Hermandad del Ecce Homo de Aspe, en la provincia de Alicante.
 La Hermandad del Ecce Homo de Ciudad Real. 
 La Hermandad del Ecce Homo de San Fernando en la provincia de Cádiz.